Imaginação — capacidade mental que permite a representação de objetos
 Imaginário coletivo — conjunto de símbolos, conceitos, memória e imaginação de um grupo de indivíduos
 Estátua — "imaginário" pode significar escultor de imagens e "imaginária" pode ser sinónimo de estatuária ou coleção de imagens
 Imaginário (folclore) — espécie de adivinho das tradições portuguesas
 A Imaginária — livro de estreia de Adalgisa Nery, publicado originalmente em 1959